Por rascador hace referencia a: 
 Pipilo, género de aves.
 Rascador, utensilio de cocina.
Rascador, utensilio en el que se rascan los gatos
 Rascador, herramienta de rascar metales.